Noel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 Edmond Noel (1856–1927), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Mississippi
 Nerlens Noel (född 1994), amerikansk basketspelare
 Roden Noel (1834–1894), engelsk poet

Se även 

 Noël

Engelska efternamn